Ostrowite peut désigner :

Toponymie
en Pologne
 dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Ostrowite, un village dans le powiat de Golub-Dobrzyń
 Ostrowite, un village dans le powiat de Lipno
 Ostrowite, un village dans le powiat de Świecie
 Ostrowite, un village dans le powiat de Rypin

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Ostrowite, un village dans le powiat de Gniezno
 Ostrowite, une gmina dans le powiat de Słupca
 Ostrowite, un village dans le powiat de Słupca, chef-lieu de la gmina précédente

 dans la voïvodie de Poméranie
 Ostrowite, un village dans la gmina de Gniew
 Ostrowite, un village dans la gmina de Chojnice
 Ostrowite, un village dans la gmina de Czersk
 Ostrowite, un village dans la gmina de Pszczółki
 Ostrowite, un village dans le powiat de Bytów
 Ostrowite, un village dans le powiat de Gdańsk
 Ostrowite, un village dans le powiat de Kartuzy

 dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Ostrowite, un village dans le powiat de Nowe Miasto
 Ostrowite, un village dans le powiat d'Ostróda

 dans la voïvodie de Lubusz
 Ostrowite, un village